Catenazzo – cognome italiano
 Carmine Antonio Catenazzo – organista, direttore di coro, direttore d'orchestra e clavicembalista italiano